Warfe ist der Familienname folgender Personen:

 Glenn Warfe (* 1984), australischer Badmintonspieler
 Rowan Warfe (* 1976), australischer Footballspieler
Siehe auch:
 Warf
 Warve